Augustin  se poate referi la:

 Augustin, nume de familie sau prenume masculin
 Augustin, Brașov, comună în județul Brașov, Transilvania, România
 Ionel Augustin, antrenor român de fotbal